Старк:

Персоналии 
 
 Старк, Арчи (1897—1985) — американский футболист.
 
 Старк, Вадим Петрович (1945—2014) — российский литературовед.
 Старк, Гарольд Рэйнсфорд (1880—1972) — офицер Военно-морских сил США.
 Старк, Георгий Карлович (1878—1950) — русский адмирал.
Старк, Джимми (1885—1929) — шотландский и британский легкоатлет.
 Старк, Джон (1728—1822) — британский и впоследствии американский военный деятель.
 Старк, Джонатан (род. 1971) — американский теннисист.
 Старк, Леонид Николаевич (1889—1937) — советский дипломат.
 Старк, Николай Николаевич (1861—1932) — русский генерал-майор.
 Старк, Оскар Викторович (1846—1928) — русский адмирал.
 Старк, Отто (1859—1926) — американский художник-импрессионист.
 Старк, Ричард — псевдоним американского писателя Дональда Уэстлейка (1933—2008).
 Старк, Родни (1934—2022) — американский социолог религии. 
 Старк, Уильям (1814—1862) — американский бизнесмен и бригадный генерал армии Конфедерации в годы Гражданской войны.
 Старк, Ульф (1944—2017) — шведский писатель.
 Старк, Филипп (род. 1949) — французский дизайнер.
 Старк, Фрейя (1893—1993) — британский писатель и путешественник.
 Старк, Эдуард Александрович (псевдоним Зигфрид, 1874—1942) — русский музыкальный критик и искусствовед.

Топоним 
 Старк (тауншип, Миннесота)

В искусстве и литературе 
 Энтони Эдвард Старк — Железный человек, персонаж из комиксов Marvel.
 Старк — вымышленный параллельный мир в компьютерных играх «The Longest Journey» и «Dreamfall».
 Старки — один из великих домов (правящих династий) в цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Его представители:
 Эддард Старк — глава дома,
 Кейтилин Старк — его жена/вдова,
 Робб Старк, Санса Старк, Арья Старк, Бран Старк и Рикон Старк — их дети.
 Старк Тауэр — вымышленный небоскрёб из вселенной комиксов Marvel Comics.

См. также 
 Штарк